NGC 4289 (другие обозначения — UGC 7403, IRAS12184+0400, MCG 1-32-15, VCC 449, ZWG 42.38, FGC 1418, PGC 39886) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4289
Дева (созвездие)